Banska Hrvatska može značiti:
Kraljevina Hrvatska (1527. – 1868.), područje pod vlašću hrvatskog bana i Sabora (za razliku od Vojne Krajine, kratko Slavonije i sl.)
Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (1868. – 1918.), područje Kraljevine Hrvatske i Slavonije pod banom, vladom i Saborom (za razliku od Dalmacije, Istre, Međimurja i Baranje)